Forndran ist der Nachname mehrerer Personen:

 Erhard Forndran (1938–2018), deutscher Politologe
 Georg von Forndran (1807–1866), Bürgermeister von Augsburg

Siehe auch:
 Vorndran